д’Анжу́ (; Анжу́йский) — из французской области Анжу.

 Жоффруа IV д’Анжу (1070/1075 — 1106) — граф Анжу с 1098, старший сын Фулька IV.
 Эли II д’Анжу (до 1115—1151) — граф Мэна (1151), младший сын Фулька V.
 Карл I Анжуйский (1227—1285) — граф Анжу и Мэна (с 1246), граф Прованса и Форкалькье (с 1246), король Сицилии (1266—1282), король Неаполя (с 1266), король Албании (с 1272), титулярный король Иерусалима (с 1277).
 Людовик I Анжуйский (1339—1384) — граф Анжуйский (1350—1360), герцог Анжуйский (с 1360), титулярный король Неаполя, граф Прованский и пр.; второй сын короля Иоанна II Доброго и Бонны Люксембургской.
 Людовик II Анжуйский (1377—1417) — герцог Анжу, граф Мэна и Прованса, титулярный король Неаполя, сын Людовика I Анжуйского и Марии Блуаской.
 Людовик III Анжуйский (1403—1434) — титулярный король Неаполя (с 1417), граф Прованса; старший сын Людовика II и Иоланды Арагонской.
 Рене д’Анжу (1409—1480) — герцог Анжуйский (1434—1475); номинальный король Неаполя; второй сын Людовика II Анжуйского и Иоланды Арагонской.
 Эммануэль д’Анжу (1884—1966) — канадский политик.

См. также 
 Данжу
 Анжу-Сицилийский дом
 Список графов и герцогов Анжуйских
 Анжуйская династия
 Анжу
 Анжуйский диалект
 Лабастид-д’Анжу